Peter von Scholten henviser til flere artikler:

Personer:
 Peter von Scholten (1784-1854) – dansk officer og generalguvernør i Dansk Vestindien (Peter Carl Frederik von Scholten)
 Peter von Scholten (ritmester) (1882-1947) – dansk officer (Jens Peter von Scholten)

Andet:
 Peter von Scholten (film) – en film fra 1987 med Ole Ernst i hovedrollen som Peter von Scholten
 Von Scholten musical – dansk musical fra 2010